Pic Navarro, muntanya entre la província d'Osca (Aragó) i el departament de l'Alta Garona (França)
 Serra de Juan Navarro 
 Sarandí de Navarro, centre poblat de l'Uruguai al nord-est del departament de Río Negro
 Atac a Can Navarro, episodi del setge de Barcelona de la Guerra de Successió, el 19 d'octubre de 1713
 Masia del Navarro, masia de Llimiana al nord del terme municipal 
 Biografies:
 Agustín Navarro Alvado (Benidorm, 1961), alcalde de Benidorm
 Alfons Navarro i Perona conegut com a Navarro II (Gavà, 1929 - Viladecans, 1969), futbolista dels anys 1940 i 1950 
 Alfredo Navarro Benítez (Montevideo, 1868 - 1951), metge i polític uruguaià, pertanyent al Partit Colorado
 Álvaro Navarro Serra (Faura, 1973), jugador de la pilota valenciana
 Antoni Navarro, diversos personatges
 Carlos Fernando Navarro Montoya (Medellín, Colòmbia, 1966), futbolista colombo -argentí
 Carmel Navarro Carmel Navarro i Llombart, (València, 1848 - 1893), escriptor valencià
 Eduardo Vicente Navarro (Elda, 1975), polític valencià 
 Enric Navarro i Borràs (València, 1891 - 1943), escriptor valencià
 Carlos Navarro i Gómez (Barcelona, 1949 - 2005), informàtic i polític català 
 Carlos Navarro Rodrigo (Alacant, 1833 - Madrid, 1903), periodista i polític valencià 
 Carmelo José Navarro Careaga (Múrcia, 1959), futbolista espanyol 
 Daniel Navarro García (Gijón, 1983), ciclista espanyol
 David Navarro Pedrós 1980 a Sagunt, Camp de Morvedre, País Valencià), futbolista
 Empar Navarro i Giner (València, 1900 - 1986), mestra i política valenciana 
 Esteban Navarro, humorista, músic i guionista català 
 Fernando Navarro Corbacho (Barcelona, 1982), futbolista català
 Francesc Xavier Navarro i Ortiz (Terrassa, 1972) futbolista català que jugava de defensa
 Francisca Navarro
 Francisco Navarro diversos personatges
 Isaura Navarro i Casillas (València, 1973) diputada per Izquierda Unida al Congrés dels Diputats
 Joaquim Navarro i Perona, conegut com a Navarro I, (Gavà, 1921 - Barbastre, 2002), futbolista dels anys 1940 i 1950 
 Joan Navarro (Oliva, 1951), poeta, narrador i professor de filosofia
 Jordi Navarro (Girona, 1971), polític gironí
 José Luis Navarro Martínez (Madrid, 1962), ciclista espanyol professional entre 1984 i 1991
 José Navarro Morenes (Madrid, 1897 - 1974) genet espanyol guanyador de dues medalles olímpiques 
 Josep Navarro, diversos personatges
 Juan Carlos Navarro Feijoo (Sant Feliu de Llobregat, 1980), jugador català de bàsquet 
 Juan Navarro Reverter (València, 1844 - Madrid, 1924), enginyer, literat i polític valencià
 Juan Navarro Reverter y Gomis (València, 1874 - 1933), advocat i polític valencià
 Llucià Navarro i Rodón (Barcelona, 1924 - Premià de Mar, 2007), pintor, muralista i dibuixant
 Miquel Navarro (Mislata, 1945), pintor, escultor i gravador valencià
 Nel·lo Navarro o Manuel-Francesc Navarro del Alar, (la Vall d'Uixó, 1960) és un escriptor i periodista
 Pere Navarro (militar) (?, 1460 - Nàpols, 1528), Comte d'Oliveto i enginyer militar
 Pere Navarro i Morera (Terrassa, 1959), alcalde de Terrassa 
 Rafael Navarro Garralaga (Saragossa, 1940), fotògraf aragonès
 Rubén Navarro Méndez (Sallent, 1978), futbolista català que ocupa la posició de davanter
 Tomás Navarro Tomás (La Roda, Albacete, 1884 - Northampton, Massachusetts, Estats Units, 1979), filòleg i lingüista espanyol
 Vicenç Navarro i López (Gironella, 1937) politòleg i sociòleg català
 Vicente Navarro Reverter y Gomis, polític valencià